Garbiñe Muguruza era la detentrice del titolo e lo ha difeso sconfiggendo in finale Victoria Azarenka, ritiratasi per infortunio sul punteggio di 6-1, 3-1.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (semifinale)
  Garbiñe Muguruza (campionessa)
  Anastasia Pavlyuchenkova (quarti di finale)
  Alison Riske (primo turno)

  Victoria Azarenka (finale) 
  Kirsten Flipkens (quarti di finale) 
  Kristina Mladenovic (quarti di finale) 
  Magdaléna Rybáriková (semifinale)

Wildcard 

  Giuliana Olmos (primo turno)
  Victoria Rodríguez (primo turno)

  Renata Zarazúa (primo turno)

Qualificazioni 

  Miyu Katō (primo turno)
  Kristína Kučová (primo turno)

  Xu Shilin (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

Lucky loser 

  Gréta Arn (secondo turno)

  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2019